Dempe ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Dempe, deutsche Synchronsprecherin
 Hellmuth Dempe, (1904–1990), deutscher Philosoph und Sprachwissenschaftler
 Siegfriede Weber-Dempe (1914–2011), geb. Dempe, vorm.: Prater, auch Prater-Dempe, deutsche Leichtathletin